Glendon – villaggio del Canada in Alberta
Glendon – comune degli Stati Uniti in Pennsylvania
Mary Ann Glendon – diplomatica e accademica statunitense